Ghedina è un cognome tipico di Cortina d'Ampezzo che può riferirsi a:
Ghedina — famiglia ampezzana
Bruno Ghedina (1943-2021) – hockeista su ghiaccio italiano
Eligia Ghedina (1877-1931) – poetessa dialettale italiana
Giorgio Ghedina (1959) – bobbista italiano
Giuseppe Ghedina (1842-1883) – alpinista italiano
Giuseppe Ghedina 1825-1898) – pittore e patriota italiano
Giuseppe Ghedina (1898-1986) – sciatore italiano
Guerrino Ghedina (1956) – bobbista italiano
Guido Ghedina (1931) – sciatore alpino italiano
Kristian Ghedina (1969) – sciatore e pilota automobilistico italiano
Luigi Ghedina (1924-2009) – alpinista italiano
Luigi Ghedina (1829-1900) – pittore italiano

Note